Основная статья Осада Москвы (1618)

Осадный список (Список осадных сидельцев)  — рукопись по истории обороны Москвы во время прихода литовского королевича Владислава на русскую столицу (1618), уникальный рукописный исторический памятник.

Список представляет собой перечень имён осадных сидельцев (около 1950 имён), расположенных по чинам и местам несения службы, в том числе фигурируют дети боярские 64-х уездных корпораций, стольники, дьяки и подьячие, служилые иноземцы, татары и новокрещённые, царицыны и патриаршие дети боярские, дворцовые служители (конюхи, сытники, псари и.т.д), служилые атаманы. Памятник сохранился в составе копии, снятой для Г.Ф. Миллера (1768). Подлинник пережил знаменитый московский пожар (1626) и погиб во время оккупации Москвы французами (1812).

История создания списка 
Неоднократно упомянутый в различных документах, список осадных сидельцев считался утерянным, между тем он сохранился в Портфелях Миллера. Текст списка дошёл до нас с некоторыми потерями. По видимому, утрачен конец документа, в начальной части документа нет части перечней стольников и московских дворян, полностью утрачены списки стряпчих. Современным историкам по различным документам удалось частично восстановить имена 45 человек и составить достаточно полное представление о самой структуре документа.

Очевидно, что образцом по составлению Осадного списка послужил осадный список царя Василия IV Ивановича Шуйского, переводившего земли служилых людей из поместных в вотчинную землю, за московское осадное сидение (1606-1610).

Заслуги московских осадных сидельцев были высоко оценены правительством. Помимо обычного денежного вознаграждения, участники обороны Москвы получили право перевести часть своих поместных земель в вотчины (из расчёта с каждых 100 четвертей земли поместных окладов — по 20 четвертей). Для учёта лиц, получивших право на получение вотчин за осадное сидение, в Разрядном приказе выработан документ, составленный сперва в столбцовой, а затем в книжной форме.

Источниками для его составления служили сведения о службе "на Москве в осаде", которые подавались в Разрядный приказ из различных приказов. Имена дворян, несших полковую службу, заносились в список на основании воеводских смотренных списков и отписок воевод.

Закончено составление списка было к 19 апреля 1619 г. и сам список отослан в Поместный приказ. Лица, подавшие челобитные после этого времени, в список не попадали. Известны по челобитным имена порядка 110 человек, отсутствующие в списке, но получившие вотчины.

Отсутствие в списке множества дворян и служилых людей, упомянутых в других документах, объясняется тем, что у них не было поместной земли и по челобитным они получали только денежное вознаграждение.

Актуальность 
Документ имеет большое значение для изучения состава и структуры служилых людей на завершающем этапе Смутного времени, в частности его верхушки — Государева двора, члены которого, как явствует из содержания памятника, составляли основной костяк участников боевых действий. Увеличивается ценность документа тем, что за период (до 1626) до нас дошли лишь незначительные остатки делопроизводственной документации по учёту персонального состава государева двора, городовых служилых корпораций и иных категорий служилых людей (основная часть погибла во время пожара 1626). Документ содержит множество имен московских дворян, по сравнению с Боярской книгой (1616), что позволяет значительно расширить представления о составе двора первых лет царствования Михаила Фёдоровича. Документ позволяет не только достаточно полно и ясно представить состав осадных сидельцев, но и роль, каждого служилого человека, социальной и чиновничьей группы.

Изучение материалов Осадного списка в сочетании с другими документами даёт возможность достаточно полно и наглядно прояснить принципы организации осадного дела в Русском государстве.

Список осадных сидельцев

Примечания

Литература 

 Ю.В. Анхимюк, А.П. Павлов, И. Граля. Осадный список 1618 г.//Памятники истории Восточной Европы. Источники XV-XVII веков. Т. VIII. М-Варшава. Древлехранилище 2009 г. 685 страниц.
 Сост: А.В. Антонов. В.Ю. Беликов. А. Берелович. В.Д. Назаров. Э. Тейро.  Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626-1657 гг. М. Древлехранилище. 2010 г. Рец: д.и.н. Е.А. Мельникова. Зам.дир. РГАДА Ю.М. Эскин. ISBN 978-5-93646-163-7.
 А.Б. Каменский. Книги справок Разрядного архива: История составления и истоковедческое значение. М. 1983 г.
 Разрядные книги 1598 - 1638 гг. М. 1974 г.
 Сост: А.В. Антонов. В.Ю. Беликов. А. Берелович. В.Д. Назаров. Э. Тейро.  Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626-1657 гг. М. Древлехранилище. 2010 г. Рец: д.и.н. Е.А. Мельникова. Зам.дир. РГАДА Ю.М. Эскин..  ISBN 978-5-93646-163-7.
 Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских книгах, хранящихся в I-ом отделении московского архива министерства юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния, в занимаемых должностях.  М., Типогр: С. Селивановского. 1853 г.

Рукописи XVII века